Slovo ostruha má více významů:

Technika
 ostruha (letectví) — podpěra na zádi trupu letadla
 ostruha (vodohospodářství) — zahloubená pata hráze

Biologie
 ostruha (botanika) — neboli calcar, dutý výběžek kališního nebo korunního lístku
 ostruha (ptáci) — špičatý rohovitý útvar na běháku ptáků
 ostruha (netopýři) — kůstka na patě netopýrů, která napíná blánu mezi nohama a ocasem
 ostruha (motýli) — protažená část křídel některých motýlů, např. otakárka ovocného
 ostruha (noha hmyzu) — trnovitý útvar na holeni některého hmyzu, viz také velum
 ostruha (kůň) — bradavičnatý útvar na zadní straně spěnkového kloubu, např. u koní
 ostruha (kurovití) — výrůstek na vnitřní straně nohou kohoutů a jiných ptáků jako samčí sekundární pohlavní znak
 ostruha patní kosti — onemocnění

Ostatní
 ostruha (jezdectví) — určená k pobízení koní, původně bodec
 ostruha meandru — spojnice jádra meandru řeky s okolním terénem

Externí odkazy